Особые ножи — необходимы для занятий альпинизмом, скалолазанием и спелеотуризмом всех типов, и с недавних пор входят, как обязательный элемент, в комплект альпинистского снаряжения. Нужны для удаления остатков старых верёвок с крюка, нарезки новых петель для анкеров, высвобождения застрявшего репшнура из трещины, снятия с ладоней защитной ленты и прочего.

Особенности конструкции 
Ножи альпинистов, также как и ножи дайверов, «работают» в экстремальных условиях, поэтому они — достаточно специализированы и к ним предъявляют особые требования:
 Клинок и рукоять изготавливают из материалов, обладающих повышенной стойкостью к коррозии и ударным нагрузкам
 На рукояти обязательно есть отверстие или карабин для крепления на пояс или на разгрузочную петлю из репшнура
 Клинок, как правило, — небольшой, но толстый и прочный
 Часто встречается серрейторная заточка, либо пила, а иногда — отвёртка (вместо острия)
 Если нож — складной, то он должен легко, как говорят «одним пальцем», открываться и закрываться; пазуха для клинка не должна забиваться песком и снегом
 Нож должен как можно меньше весить, ведь при восхождении учитывают каждый грамм поклажи
 Рукоять ножа должна иметь удобный хват, как прямой, так и обратный. При этом она, желательно, должна быть яркой, заметной, чтобы нож было бы легче найти, если выпадет из руки

Техника безопасности 
Нож входит в список обязательного снаряжения альпиниста при совершении восхождений в горах. Отсутствие ножа считают нарушением техники безопасности. Широкую мировую известность получил случай американского альпиниста Арона Ралстона, который был вынужден ампутировать себе руку обычным перочинным ножом.
 Удалить ножом волосы бороды, попавшей в спусковое устройство
 Одежду или ювелирные украшения, попавшие в спусковое устройство
 Узел Прусика, застрявший в спусковом устройстве

Литература 
 Лебедихин А. В. Основы альпинизма и скалолазания. Учебное пособие. Екатеринбург, 2004 г.
 «В помощь инструктора альпинизма», «SOUMGAN», Москва 2008 г.

Примечания

Ссылки 
 Climbing Knives 
 Why Would a Climber Need a Knife? 
 Спаснож (Rescue knife) — статья на сайте австралийского горного спасателя ropelab.com.au

Снаряжение для альпинизма и скалолазания
Ножи по алфавиту
Складные ножи